Roselawn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Roselawn (Arkansas), ID-Nr. 78000597
 Roselawn (Georgia), ID-Nr. 73000607
 Roselawn (Kentucky), ID-Nr. 86000369
 Roselawn (South Carolina), ID-Nr. 76001689